Il termine cratere (dal greco antico κρᾶτήρ = cratere) può avere diversi significati.

Astronomia 
 Cratere – una delle 88 costellazioni moderne

Geologia 
 Cratere meteoritico – la depressione generata su di un corpo celeste dall'impatto di un meteorite
 Cratere vulcanico – formazione analoga alla precedente, ma da ricondursi all'attività vulcanica

Musica 
 Cratere – singolo di Frah Quintale del 2017

Sport 
 Cratère, Marc-André – schermidore paralimpico francese

Storia dell'arte 
 Cratere – un vaso utilizzato per mescolare acqua e vino nell'antica Grecia

Note

Pagine correlate 
 Crater

Altri progetti